Jan Chojnacki (ok. 1890–1906) – polski działacz niepodległościowy
 Jan Chojnacki (ur. 1943) – polski profesor nauk medycznych oraz oficer WP, rektor Wojskowej Akademii Medycznej
 Jan Chojnacki (ur. 1947) – polski polityk
 Jan Chojnacki (ur. 1948) – polski dziennikarz muzyczny
 Jan Chojnacki – polski tłumacz, dialogista
 Jan Chojnacki – polski muzyk jazzowy, trębacz

Przypisy